Lantos László (1907–1942) nyomdász, újságíró
 Lantos László (1938–2019) úszó, edző, újságíró
 Lantos László (1955) színházi és filmrendező, performer, művészeti író